Іванковці — село, община Габрово, Габровська область, Болгарія
 Іванковці — село, община Велес, Вардарський регіон, Північна Македонія
 Іванковці — село, Хабаровський район, Хабаровський край, Росія

Див. також 
 Іванківці